Saint-Clément ist der Name folgender Orte:
 Saint Clement (Jersey), Kanalinsel Jersey
 Saint-Clément (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 Saint-Clément (New Jersey), Vereinigte Staaten

 Aqueduc de Saint-Clément, Montpellier, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Clément (Aisne), Département Aisne
 Saint-Clément (Allier), Département Allier
 Saint-Clément (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Clément (Cantal), Département Cantal
 Saint-Clément (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Clément (Gard), Département Gard
 Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Clément (Yonne), Département Yonne

 Saint-Clément-à-Arnes, Département Ardennes
 Saint-Clément-de-la-Place, Département Maine-et-Loire
 Saint-Clément-de-Régnat, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Clément-des-Baleines, Département Charente-Maritime
 Saint-Clément-des-Levées, Département Maine-et-Loire
 Saint-Clément-de-Valorgue, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Clément-de-Vers, Département Rhône
 Saint-Clément-les-Places, Département Rhône
 Saint-Clément-Rancoudray, Département Manche
 Saint-Clément-sur-Durance, Département Hautes-Alpes
 Saint-Clément-sur-Guye, Département Saône-et-Loire
 Saint-Clément-sur-Valsonne, Département Rhône

Siehe auch:
 Saint-Romain-et-Saint-Clément, Gemeinde im Département Dordogne